Zerdick ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Zerdick (1941–2003), deutscher Ökonom und Publizistikwissenschaftler
 Sarah Zerdick, Geburtsname von Sarah Oswald (* 1986), deutsche Journalistin, Hörfunk- und Fernsehmoderatorin